Евге́ний Швецо́в:
 Швецов, Евгений Валерьевич (род. 1988) — российский спортсмен-легкоатлет.
 Швецов, Евгений Иванович (род. 1978) — российский хоккеист с мячом.